Turković est un patronyme bosniaque composé de l'élément Turk « Turc », et du suffixe patronymique slave -vić (« fils de Turc »).

Il est porté notamment par :
 Almir Turković (né en 1970), joueur de football bosnien ;
 Milan Turković (né en 1939), bassoniste autrichien ;
 Nika Turković (née en 1995), chanteuse croate.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque